De Copa CONMEBOL 1995 was de vierde editie van deze Zuid-Amerikaanse voetbalcompetitie. Titelverdediger was het Braziliaanse São Paulo FC, maar zij wisten zich niet te kwalificeren voor deze editie. De finale ging tussen Clube Atlético Mineiro uit Brazilië (winnaar in 1992) en het Argentijnse CA Rosario Central. Beide wedstrijden in de finale eindigden in 4–0 voor de thuisclub. Na strafschoppen was het Rosario Central dat de Copa CONMEBOL won. Het was voor het eerst dat de winnaar niet uit Brazilië kwam.

Deelnemers
Aan deze vierde editie van de Copa CONMEBOL deden zestien clubs mee die zich niet hadden gekwalificeerd voor de Copa Libertadores. Er waren vier deelnemers uit Brazilië, twee uit Argentinië, Colombia en Uruguay en één uit de overige zes deelnemende landen. In tegenstelling tot de vorige twee edities deden er weer Colombiaanse clubs mee.

Toernooi-opzet
De zestien deelnemende clubs speelden een knock-outtoernooi. Elke ronde (ook de finale) bestond uit een thuis- en een uitduel. Het team dat de meeste doelpunten maakte plaatste zich voor de volgende ronde. Bij een gelijke stand werd er niet gekeken naar het aantal uitdoelpunten, maar werden er direct strafschoppen genomen.

Eerste ronde
De eerste ronde werd gespeeld op 17, 18 en 24-26 oktober (heen) en op 31 oktober en 1 november (terug). Ook een terugwedstrijd werd op 25 oktober gespeeld.

|}

Kwartfinales
De kwartfinales werden gespeeld op 9, 14, 15 (heen) en op 21-22 november (terug).

|}

Halve finales
De halve finales werden gespeeld op 29-30 november (heen) en op 6-7 december (terug).

|}

Finale

4–4 over twee wedstrijden. CA Rosario Central wint met 4–3 na strafschoppen.

Trivia 
 CA Rosario Central was de eerste Argentijnse winnaar van een door de CONMEBOL georganiseerde competitie die niet uit Groot-Buenos Aires kwam.
 Dertien ploegen namen voor het eerst deel aan de Copa CONMEBOL; het hoogste aantal debutanten op de eerste editie na.

Toernooi van de CONMEBOL
Voetbal in 1995